Le mot brevis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « court, bref » (pour une longueur ou pour une durée).

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot brevis est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales de petite taille ou dont un organe est particulièrement court. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
  (« L'art est long, la vie est brève ») est la traduction en latin, écourtée, d'un aphorisme grec d'Hippocrate.

Culture et société

Littérature 
 La Brevis historia regum Dacie (« Brève histoire des rois Danois »)  est une chronique médiévale écrite par l'historien danois Svendl Aagesen au .
 Vita brevis (« Vie brève ») est un livre de Jostein Gaarder, paru en 1996.

Musique 
  ou Missa brevis (« Messe courte ») est le titre de nombreuses œuvres musicales.
 Ars Longa Vita Brevis est le second album du groupe rock progressif britannique The Nice.

Anthroponyme 
 Pipinus Brevis est le nom latin de Pépin le Bref (714-768), roi des Francs à partir de 751.

Notes et références

Notes

Références 

Épithète spécifique